Goitein (hebrejsky/jidiš , Gojtajn, v ženské formě Goiteinová) je německé židovské příjmení, které se může vztahuje k několika osobnostem, především z rabínského rodu Goiteinů. Jméno je odvozeno od německého návzu města Kojetína (německy Kojetein) na Moravě. Někdy se objevuje nesprávná podoba Goetin.

Osoby 
 Baruch Bendit Goitein (1770–1839), moravský rabín a talmudista, zakladatel rodu, působil v Uhrách, autor spisu Kesef Nibchar (vyd. 1827 v Praze)  
 Rachel Goiteinová, provdaná Strausová, lékařka, feministka a aktivistka, syn Ernst Gabor Straus, matematik, žák A. Einsteina
 Ernst Elijah Goitein (1882-1915), doktor práv, sionista, poručík německé armády, padl v první světové válce
 Gabor Gedalja Goitein (1848–1883), novoortodoxní rabín, talmudista a pedagog v Hőgyészi
 David Galton (původním jménem David Abraham Goitein)
 Emma Goitein Dessau (1877–1968), italská malířka a řezbářka, syn Gabor Dessau, minaralog
 David Goitein (1900–1961), izraelský diplomat, člen nejvyššího soudu Izraele
 Šlomo Dov Goitein (1900–1985), německo-americký etnograf, arabista a orientalista
 Jakob Löb Goitein (1867–1939), obchodník, delegát 1. sionistického kongresu v roce 1897, zakladatel Sionistického sdružení ve Frankfurtu
 Eduard Ezekiel Goitein (1864–1814), uherský rabín, působil i v Čechách
 Cvi Hirš Goitein (1805–1859), německý rabín
 Elijahu Menachem Goitein (1837–1902), uherský rabín
 Kalman Goitein (1860–1905), delegát 5. sionistického kongresu
 Ajala Goiteinová/Gordonová (* 1930), izraelská malířka a kurátorka

Ostatní 
 Bejt Gojtajn (Goiteinův dům), funkcionalistický obytný dům Davida Goiteina v Jeruzalémě

Reference

Související články 
 Kojetín
 Goiteinové

Goiteinové
Židovská příjmení